Petrova steht für:
 Petrova (Maramureș), Gemeinde in Rumänien
 Petrova (Prizren), Ort in der Gemeinde Prizren im Kosovo
 Petrova (Shtime), Ort in der Gemeinde Shtime im Kosovo

Petrowa, Petrova oder Petrová ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Iwanowna Petrowa (* 1962), sowjetisch-ukrainische Wandmalerin und Restauratorin
 Gabriela Petrowa (* 1992), bulgarische Dreispringerin
 Galina Petrowna Petrowa († 2015), russische Balletttänzerin
 Jelena Wladimirowna Petrowa (* 1966), sowjetische Judoka
 Kristýna Petrová (* 1992), tschechische Schachspielerin
 Ljubow Sergejewna Petrowa (* 1984), russische Biathletin
 Ljudmila Nikolajewna Petrowa (* 1968), russische Langstreckenläuferin
 Maja Andrejewna Petrowa (* 1982), russische Handballspielerin

 Marina Petrowa (* 1939), jugoslawische Schauspielerin
 Nadeschda Wiktorowna Petrowa (* 1982), russische Tennisspielerin
 Nina Petrowna Petrowa (1926–1995), sowjetisch-ukrainische Bildhauerin
 Ognjana Petrowa (* 1964), bulgarische Kanutin
 Olena Petrowa (* 1972), russisch-ukrainische Biathletin
 Olga Petrova (1884–1977), englische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Dramatikerin
 Olga Jewgenjewna Petrowa (* 1986), russische Fußballspielerin
 Stanimira Petrowa (* 1990), bulgarische Boxerin
 Tatjana Walerjewna Petrowa (* 1983), russische Langstrecken- und Hindernisläuferin
 Tonka Petrowa (* 1947), bulgarische Mittelstreckenläuferin
 Totka Petrowa (* 1956), bulgarische Mittelstreckenläuferin
 Valeria Petrova (* 1996), estnische Tischtennisspielerin
 Wera Petrowna Petrowa (1927–2001), russische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Xenija Grigorjewna Petrowa, russisch-orthodoxe Heilige, siehe Xenija von St. Petersburg

Siehe auch:
 Petrová